Daniel Ciofani (n. 1985) – calciatore italiano
 Matteo Ciofani (n. 1988) – calciatore italiano